Episodi di Robin Hood – episodi della serie televisiva del 1955
 Episodi di Robin Hood – episodi della serie televisiva del 1984
 Episodi di Robin Hood – episodi della serie animata del 1990
 Episodi di Robin Hood – episodi della serie televisiva del 2006